MVS může znamenat:

 Meziknihovní výpůjční služba
 Multiple Virtual Storage – operační systém používaný u sálových počítačů IBM